"Almost Here" es una balada pop por el cantante irlandés Brian McFadden y la australiana Delta Goodrem. Escrita por McFadden, Paul Berry, y Mark Taylor, y producida por Taylor, la canción aparece en su álbum debut, Irish Son, y en el segundo álbum de estudio de Goodrem, Mistaken Identity, 2004. La canción trata sobre una relación rota, cuando una pareja está junta, sienten cómo sí el otro está "casi allí".

Acompañando el vídeo, McFadden es visto persiguiendo a Goodrem a través de un aeropuerto después que ella olvida su maleta. Hay dos diferentes finales en el video: el final "feliz" dónde McFadden y Goodrem se reúnen en un taxi mientras se van lejos del aeropuerto, y el final "triste" es dónde McFadden es cuando el taxi se va con Goodrem dentro. Fue lanzado en la televisión mientras estaba en Sencillo en CD.

El sencillo debutó en número uno en Australian ARIA Singles Chart, quedansoe en el top diez por ocho semanas y ganando estados de platino. "Almost Here" debutó en número tres en Dinamarca y en su tercera semana llegó a la posición dos y continuó en el top diez por doce semanas. En Reino Unido la canción debutó y llegó al número tres. En Irlanda, la canción debutó en el número dos y llegó al número uno en la semana siguiente.

Listado 

Australian CD single
 "Almost Here"
 "Hollow No More"
 "Turn You Away"
 "Almost Here" (Video)

UK CD 1 
 "Almost Here"
 "Hollow No More" (Versión dueto)

UK CD 2 
 "Almost Here"
 "Irish Son" (En vivo)
 "Real to Me" (En vivo)
 "Almost Here" (Video)

Charts

Referencias 

 "Brian Mcfadden and Delta Goodrem – Almost Here – Music Charts"
 "dutchcharts.nl – Brian McFadden & Delta Goodrem – Almost Here"
 "Delta Goodrem Album & Song Chart History – European Hot 100".

Canciones de 2004
Composiciones en la menor